Штат Мексики Колима является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 10 муниципалитетов.

Примечания

См. также 
 Колима (штат)

Муниципалитеты Колимы
Списки:Мексика